Драма на охоте — словосочетание имеет следующие значения:
 «Драма на охоте» — повесть А.П.Чехова.
 «Драма на охоте» — фильм 1918 года, Россия.
 «Драма на охоте» — фильм 1968 года, ФРГ.
 «Драма на охоте» — телеспектакль 1970 года, СССР.
 «Драма на охоте» — фильм 1986 года, Венгрия.